100-й юбилейный выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура, который прошёл полностью по территории Италии, включая острова Сардиния и Сицилия. Гонка стартовала 5 мая в Альгеро на острове Сардиния, а финишировала 28 мая в Милане.

Подробная информация о первых трёх этапах была объявлены в ходе пресс-конференции 14 сентября. Остальная часть маршрута была представлена директором гонки Мауро Веньи 25 октября 2016 года. Тем не менее, организаторы RCS Sport допустили утечку сведений о маршруте на своём сайте за день до официальной презентации.

Маршрут сотой Джиро д’Италия состоял из 21 этапа общей протяжённостью 3572,2 км, что на 105,1 км длиннее, чем Джиро 2016 года. Самым длинным был 12-й этап гонки — 237 км, а самым коротким 14-й этап — 131 км. Общая протяжённость дистанции двух этапов с раздельным стартом составила 67,2 км. А также пять этапов с финишем в гору высшей категории: 4-й этап на гору Этна; 9-й этап до Маелла (Blockhaus), 14-й этап до Оропа, 18-й этап до Ортизеи/Св. Ульрих и 19-й этап до Пьянкавалло. Наивысшая вершина гонки (премия Cima Coppi) располагалась на Стельвио по ходу 16-го этапа. Во время гонки было 3 дня отдыха.

Описание 
Джиро 2017 стартует 5 мая из Альгеро на острове Сардинии, где пройдёт первые три этапа. 1-й этап, финиширующий в Ольбия, Тортоли и Кальяри. После первого дня отдыха, в понедельник 8 мая, гонка переместится в Сицилию, где первый этап будет с горным финишем на Этне. После очередного этапа на Сицилии с финишем в Мессине гонка переместится на север в Калабрию. Девятый этап будет вторым этапом с горным финишем на вершине Блокхаус горного массива Маелла.

После второго дня отдыха первым этапом будет индивидуальная гонка на время Фолиньо — Монтефалько. Одиннадцатый этап, 17 мая, посвящённый Бартали, стартует на его родине в Понте-а-Эма близ Флоренции, в то время как на тринадцатый и четырнадцатый этапы вспоминают Фаусто Коппи, соответственно, с финишем в Тортоне, где умер «Чемпион чемпионов», и стартом в Кастеллании, где родился Коппи. 20 мая, на четырнадцатом этапе, ожидается третий горный финиш в Sanctuary of Oropa, где будет разыграна премия «Montagna Pantani» 2017 года.

После третьего дня отдыха, в последнюю неделю пелотон преодолеет другие альпийские районы с восхождениями на Мортироло (почтят память Микеле Скарпони), Стельвио (Cima Coppi 2017 года) и Умбраиль на шестнадцатом этапе. И Априку с Тонале на семнадцатом этапе. Перевалы Пордои, Вальпарола, Гардена и четвёртый горный финиш в Ортизеи на восемнадцатом этапе. Девятнадцатый этап предусматривает пятый и последний горный финиш в Пьянкавалло, в то время как двадцатый этап — последнее на Джиро горное восхождение на Монте Граппа с финишем в Азиаго. Завершающий этап сотой Джиро представлен индивидуальной гонкой стартующей на автодроме Монца и финишем в Милане.

Участники 

Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Команда Astana Pro Team в память о Микеле Скарпони вышла на старт в составе 8 гонщиков. За день до старта стало известно о том, что внесоревновательные допинг-пробы гонщиков команды  Стефано Пирацци и Николы Руффони дали положительный результат и на старт первого этапа они не вышли. Всего стартовали 195 гонщиков.

Российские участники 
 : Ильнур Закарин (151), Максим Бельков (152), Павел Кочетков (155), Вячеслав Кузнецов (156), Матвей Мамыкин (158)
 : Сергей Фирсанов (91), Павел Брутт (92), Александр Фолифоров (93), Дмитрий Козончук (94), Сергей Лагутин (95), Иван Ровный (96), Иван Савицкий (97), Евгений Шалунов (98), Алексей Цатевич(99)

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гран-тура и гонки 2017 года

Джиро д’Италия
Спорт в Италии в 2017 году
Май 2017 года